Whut? Thee Album — дебютный студийный альбом американского рэп-исполнителя Redman, вышедший в 1992 году.

Об альбоме 
До выпуска этого альбома, Редман принял участие в записи двух треков группы EPMD на альбомах «Business as Usual» и «Business Never Personal». Большую часть альбома спродюсировал Erick Sermon, но и сам Редман приложил усилие в продюсировании треков.

Альбом принёс большой успех Редману, благодаря чему Редман стал одним из ключевых лиц '90 годов. Альбом дебютировал на 49 месте чарта Billboard 200, и завоевал статус золота 11 июня 1993 года. По версии журнала «About.com», альбом попал в список 100 самых успешных рэп альбомов, и был провозглашен фанатами как классика своего жанра.

Список композиций

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Whut? Thee Album на discogs.com

Дебютные альбомы 1992 года
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Redman